San Martín de Rubiales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de Rubiales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 San Martín de Rubiales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar